Il torneo di doppio del New Zealand Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Lewis e Russell Simpson che hanno battuto in finale Peter Langsford e Jonathan Smith 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Ernie Ewert /  Bob Giltinan (quarti di finale)

 Chris Lewis /  Russell Simpson (Campioni)
 Richard Lewis /  John Trickey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1977